Apamea temera är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1808. Apamea temera ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
temera